John Patrick – attore statunitense
 John Patrick – rugbista statunitense
 John Patrick – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John Patrick – calciatore spagnolo
 John Patrick – drammaturgo e sceneggiatore statunitense